Euroliga u vaterpolu u sezoni 2006/07.

1. izlučni krug 
Prvi izlučni krug se igrao od 6. – 8. listopada 2006.

Igra se po sustavu: iz četiri skupine idu po četiri momčadi u drugi krug (zadnji iz skupina idu u LENA-kup).

Ove momčadi idu izravno u 2. krug: HAVK Mladost iz Zagreba, Olympic Nice Natation, Olympiakos iz Pireja, Teva Vasas Plaket iz Budimpešte, CN Atlantis Posillipo iz Napulja, ruski Sintez iz Kazana, Partizan Raiffeisen iz Beograda i CN Barcelona.

Izravno u Euroligu idu ove momčadi: Jug, CN Marseille, Ethnikos iz Pireja, Domino BHSE iz Budimpešte, talijanski Pro Recco, ruski Šturm 2002 Čehov, crnogorski Jadran iz Herceg-Novog i španjolska CA Barceloneta.

Skupina A 
Igralo se u Kranju, u Sloveniji, 6. – 8. listopada 2006.

Sudionici su: talijanska Systema Pompea Leonessa Brescia, španjolski 
CN Sabadell, rumunjski CSM Leonardo Oradea, češki Fezko Strakonice, austrijski WBC Tirol i domaći slovenski AKV Triglav Kranj.

05. listopada: 
Leonessa Brescia - Tirol 28:3 (8:1,9:0,3:2,8:0) 
Triglav - Fezko 13:2 (4:1,2:1,4:0,3:0) 
Sabadell - Leonardo Oradea 10:3 (2:1,3:0,4:1,1:1)

06. listopada: 
Leonessa Brescia - Leonardo Oradea 23:6 (7:1,5:1,5:2,6:2) 
Triglav - Tirol 18:10 (3:3,3:2,6:3,6:2) 
Sabadell - Fezko 15:4 (7:2,3:1,4:0,1:1)

07. listopada: 
Fezko - Tirol 11:6 (4:2,3:2,2:2,2:0) 
Triglav - Leonardo Oradea 8:4 (1:1,3:2,1:0,3:1) 
Leonessa Brescia - Sabadell 15:7 (4:3,3:1,3:2,5:1)

Leonessa Brescia - Fezko 26:4 (7:1,5:1,7:1,7:1) 
Sabadell - Triglav 10:5 (2:4,2:1,3:0,3:0) 
Leonardo Oradea - Tirol 14:7 (5:0,2:3,3:3,4:1)

08. listopada: 
Leonardo Oradea - Fezko 16:5 (3:0,4:2,7:3,2:0) 
Sabadell - Tirol 16:9 
Triglav - Leonessa Brescia 1:17 (0:2,1:5,0:4,0:6)

Systema Pompea, Sabadell, slovenski Triglav iz Kranja i rumunjski Leonardo iz Oradee idu u 2. izlučni krug, dok peti i šesti, Fezko iz Strakonica i Tirol odlaze igrati u LENA kup, u 2. izlučni krug.

Skupina B 
Igralo se u Ateni, u Grčkoj, 6. – 8. listopada 2006.

Sudionici su bili: njemački Wasserfreunde Spandau 04 iz Berlina, turski Galatasaray Kulubu iz Carigrada, austrijski ASW Wien iz Beča, švicarski Lugano Palanuoto, finski Uintiseura Kuhat i domaći Panionios GS iz Atene.

5. listopada 2006.
Galatasaray - Lugano 20:4 (3:1,7:0,6:1,4:2)
Spandau - Uintiseura 32:2 (7:0,5:2,11:0,9:0)
Panionios - Wien 21:2 (4:0,5:0,6:2,6:0)

6. listopada 2006.
Wien - Uintiseura 11:6 (4:0,2:1,3:1,2:4)
Galatasaray - Spandau 12:10 (2:4,3:3,3:2,4:1), povijesni uspjeh tur. vaterpola 
Panionios - Lugano 23:6 (6:1,7:2,7:3,3:0)

7. listopada 2006.
Spandau - Lugano 31:7 (8:2,8:2,6:2,9:1)
Panionios - Uintiseura 27:5 (6:1,8:2,6:1,7:1)
Wien - Galatasaray 3:18 (0:4,1:7,2:4,0:3)

Lugano - Uintiseura 16:5 (4:1,2:2,5:0,5:2)
Wien - Spandau 5:16 (1:6,1:2,2:3,1:5)
Panionios - Galatasaray 12:7 (5:1,3:3,2:0,2:3)

8. listopada 2006.
Galatasaray - Uintiseura 19:3 (3:1,4:1,5:1,7:0)
Wien - Lugano 8:13 (0:4,1:1,5:4,2:4)
Panionios - Spandau 11:7 (2:1,4:2,3:1,2:3)

Panionios, Galatasaray, Spandau 04 i Lugano idu se natjecati u 2. izlučni krug, dok peti i šesti, ASV Wien i Uintiseura Kuhat odlaze igrati u LENA kup, u 2. izlučni krug.

Skupina C 
Igralo se u Portu, u Portugalu, 6. – 8. listopada 2006.

Sudionici su bili: mađarski Brendon ZF iz Egera, ruski Dinamo iz Moskve, njemački SV Bayer 08 iz Uerdingena, nizozemski Polar Bears Ede, švicarski SC Horgen i domaći portugalski SC Salgueiros Porto.

4. listopada 2006.
Brendon Eger - Bayer (U) 18:4 (5:1,2:1,6:0,5:2)
Salgueiros - Polar Bears 4:19 (0:5,0:4,3:5,1:5)
Dinamo (M) - Horgen 34:3 (9:0,9:1,6:1,10:1)

5. listopada 2006.
Dinamo (M) - Polar Bears 16:3 (1:0,6:1,3:0,6:2)
Bayer (U) - Horgen 25:1 (8:1,5:0,6:0,6:0)
Salgueiros - Brendon Eger 3:23 (0:5,1:9,1:5,1:4)

6. listopada 2006.
Brendon Eger - Polar Bears 24:9 (5:3,5:4,7:0,7:2)
Dinamo (M) - Bayer (U) 20:5 (5:0,3:2,5:3,7:0)
Salgueiros - Horgen 10:5 (2:3,4:0,2:1,2:1)

7. listopada 2006.
Polar Bears - Horgen 23:6 (6:2,4:0,7:3,6:1)
Brendon Eger - Dinamo (M) 17:13 (3:2,5:2,5:5,4:4)
Salgueiros - Bayer (U) 4:16 (2:4,0:4,1:2,1:6)

8. listopada 2006.
Brendon Eger - Horgen 28:8
Bayer (U) - Polar Bears 11:9
Salgueiros - Dinamo (M) 2:21

Brendon Eger, Dinamo iz Moskve, Bayer iz Uerdingena, Polar Bears Ede odlaze se natjecati u 2. izlučni krug, dok peti i šesti, Salgueiros i Horgen odlaze igrati u LENA kup, u 2. izlučni krug.

Skupina D 

Igralo se u Kotoru, u Crnoj Gori, 6. – 8. listopada 2006.

Sudionici su bili: francuski Montpellier WPC, ukrajinski Iljičivec iz Mariupola, poljski Pocztowiec iz Lodza, turski Adalar iz Istanbula, bjeloruska Družba-1 iz Gomela, nizozemski HZ Zian "Franco Canadian" iz Haaga te domaći Primorac iz Kotora.

4. listopada 2006.

Iljičivec - Zian Den Haag 16:8 (1:2,3:3,7:0,5:3)
Montpellier - Pocztowiec 10:8 (5:2,2:1,2:3,1:2)
Primorac - Družba-1 18:6 (5:0,4:0,5:2,4:4)

5. listopada 2006.
Montpellier - Iljičivec 10:5 (3:0,2:4,2:1,3:0)
Pocztowiec - Adalar 12:6 (2:1,4:2,3:3,3:0)
Primorac - Zian Den Haag 13:4 (3:1,1:0,4:2,5:1)

Montpellier - Družba-1 16:10 (7:2,4:2,3:3,2:3)
Adalar - Zian Den Haag 14:5 (2:2,3:1,5:1,4:1)
Primorac - Pocztowiec 14:7 (4:0,3:3,3:1,4:3)

6. listopada 2006.
Pocztowiec - Zian Den Haag 9:7 (1:3,3:2,4:1,1:1)
Iljičivec - Družba-1 11:3 (2:0,2:1,1:2,5:1)
Primorac - Adalar 11:4 (5:0,0:3,3:0,3:1)

7. listopada 2006.
Adalar - Družba-1 10:3 (1:0,1:1,4:1,4:1)
Pocztowiec - Iljičivec 8:4 (1:0,3:1,2:1,2:2)
Montpellier - Zian Den Haag 15:6 (3:2,3:0,4:2,5:2)

Iljičivec - Adalar 9:8 (4:1,2:2,1:4,2:1)
Družba-1 - Zian Den Haag 12:6 (2:1,3:1,4:1,3:3)
Primorac - Montpellier 9:9 (3:1,3:3,2:3,1:2)

8. listopada 2006.
Pocztowiec - Družba-1 12:12 (1:4,4:2,3:2,4:4)
Montpellier - Adalar 16:5 (4:0,4:0,4:3,4:2)
Primorac - Iljičivec 16:7 (3:0,7:2,2:3,4:2)

Primorac iz Kotora, Montpellier, Pocztowiec, i Iljičivec se odlaze natjecati u 2. izlučni krug, dok peti i šesti, Adalar i Družba-1 odlaze igrati u LENA kup, u 2. izlučni krug. Zadnji, Zian iz Den Haaga je okončao svoj nastup u europskim kupovima u 2006/07.

2. izlučni krug

Skupina E 
Natjecanje se igralo u Egeru, u Mađarskoj, od 19. – 22. listopada.

Sudionici su Atlantis Posillipo, Sintez Kazan, Brendon Fenestherm Eger, CN Sabadell, LSTW Pocztowiec Lodz i Lugano PN.

19. listopada: 
Atlantis Posillipo - Lugano 22:3 (5:1,5:1,7:0,5:1)
Brendon Eger - Pocztowiec 23:9 (7:2,4:3,5:3,7:1)
Sabadell - Sintez 13:12 (2:2,3:4,5:2,3:4)

20. listopada: 
Sintez - Lugano 33:2 (8:0,8:0,10:2,7:0)
Brendon Eger - Sabadell 6:7 (1:2,2:2,0:3,2:1)
Atlantis Posillipo - Pocztowiec 18:6 (5:3,4:1,3:2,6:0)

21. listopada: 
Sabadell - Pocztowiec 12:7 (2:0,3:1,3:2,4:2)
Brendon Eger - Lugano 33:1 (9:1,8:0,9:0,7:0)
Atlantis Posillipo - Sintez 12:11 (4:3,2:4,1:2,5:2)

Pocztowiec - Lugano 19:11 (7:3,4:3,3:1,5:4)
Brendon Eger - Sintez 14:9 (5:2,4:2,2:4,3:1)
Atlantis Posillipo - Sabadell 13:5 (3:1,4:1,3:1,3:2)

22. listopada: 
Brendon Eger - Atlantis Posillipo 12:9 (1:1,4:2,2:4,5:2)
Sabadell - Lugano 18:4 (6:0,1:1,7:1,4:2)
Sintez - Pocztowiec 14:4 (2:0,4:1,5:2,3:1)

Atlantis Posillipo i Brendon Eger će igrati u Euroligi. Treći i četvrti, španjolski Sabadell i ruski Sintez iz Kazana odlaze igrati u LENA kup, u 2. izlučni krug.

Skupina F 
Natjecanje se igralo u Herceg-Novome, u Crnoj Gori, od 19. – 22. listopada.

Sudionici su: CN Barcelona, Panionios iz Atene, Montpellier WPC, Triglav iz Kranja, Polar Bears Ede i domaći Jadran.

19. listopada: 
Polar Bears - Montpellier 9:9 (3:3,3:2,2:3,1:1)
Barcelona - Panionios 12:11 (2:2,5:2,3:4,2:3)
Jadran (HN) - Triglav 13:6 (4:1,2:2,4:2,3:1)

20. listopada: 
Montpellier - Triglav 7:6 (2:2,3:1,0:2,1:2)
Barcelona - Polar Bears 15:6 (5:2,3:2,4:2,3:1)
Jadran (HN) - Panionios 11:12 (2:1,2:3,4:4,3:4)

21. listopada: 
Panionios - Triglav 15:4 (4:1,6:2,1:1,4:2)
Barcelona - Montpellier 17:7 (5:1,6:2,2:3,4:1)
Jadran (HN) - Polar Bears 14:4 (4:0,4:1,4:3,2:0)

Triglav - Polar Bears 14:9 (4:2,4:4,4:2,2:1)
Panionios - Montpellier 10:5 (3:1,2:0,2:1,3:3)
Jadran (HN) - Barcelona 9:9 (1:4,1:2,2:1,5:2)

22. listopada: 
Panionios - Polar Bears 17:4 (6:2,3:0,2:1,6:1)
Barcelona - Triglav 12:7 (6:1,2:2,3:3,1:1)
Jadran (HN) - Montpellier 11:5 (5:1,2:2,2:1,1:1)

Barcelona i atenski Panionios će igrati u Euroligi. Treći i četvrti, Jadran (HN) i Montpellier odlaze igrati u LENA kup, u 2. izlučni krug.

Skupina G 
Natjecanje se igralo u Bresciji, u Italiji, na bazenima PalaSystema, 19. – 22. listopada.

Sudionici su Systema Pompea Leonessa Brescia, Olimpic iz Nice, Teva Vasas iz Budimpešte, Galatasaray Kulubu, Bayer iz Uerdingena i Iljičivec iz Mariupola.

19. listopada: 
Teva Vasas - Iljičivec 21:5 (7:0,4:2,5:1,5:2)
Systema Pompea - Olympic 20:3 (5:2,4:0,6:1,5:0)
Galatasaray - Bayer Uerdingen 9:5 (4:1,1:3,2:1,2:0)

20. listopada: 
Bayer - Olympic 9:8 (4:2,2:1,1:1,2:4)
Systema Pompea - Iljičivec 15:3 (6:2,4:0,2:0,3:1)
Teva Vasas - Galatasaray 15:5 (4:1,7:1,2:3,2:0)

Iljičivec - Olympic 9:9 (4:6,1:1,1:2,3:0)
Teva Vasas - Bayer 19:9 (5:2,4:2,4:1,6:4)
Systema Pompea - Galatasaray 21:4 (6:0,5:2,3:1,7:1)

21. listopada: 

Iljičivec - Bayer 11:9 (3:2,2:4,3:1,3:2)
Galatasaray - Olympic 12:11 (2:1,4:5,4:3,2:2)
Systema Pompea - Teva Vasas 9:11 (5:2,0:4,1:4,3:1)

22. listopada: 
Galatasaray - Iljičivec 10:6 (4:1,2:0,2:2,2:3)
Systema Pompea - Bayer 24:6 (5:1,6:2,5:2,8:1)
Teva Vasas - Olympic 20:1 (6:0,2:0,6:1,5:0)

Teva Vasas Plaket iz Budimpešte i Systema Pompea Brescia će igrati u Euroligi. Treći i četvrti, Galatasaray i Iljičivec odlaze igrati u LENA kup, u 2. izlučni krug.

Skupina H 
Natjecanje se igralo u Berlinu, u Njemačkoj, od 19. – 22. listopada.

Sudionici su Olympiakos iz Pireja, Dinamo "Olimpijski" iz Moskve, Mladost, Leonardo iz Oradee, domaći Spandau 04 i VK Primorac iz Kotora.

19. listopada: 
Olympiakos - Dinamo 11:5 (5:1,2:3,3:1,1:0)
Mladost - Leonardo Oradea 28:7 (8:1,9:1,5:3,6:2)
Spandau 04 - Primorac 10:9 (3:4,4:1,2:2,1:2)

20. listopada: 
Primorac - Mladost 7:12 (3:3,2:3,2:4,1:2)
Dinamo - Leonardo Oradea 19:7 (4:1,3:2,5:0,7:4)
Spandau 04 - Olympiakos 8:18 (3:3,0:5,1:5,4:5)

21. listopada: 
Primorac - Olympiakos 3:13 (1:4,1:4,1:3,0:2)
Dinamo - Mladost 11:14 (1:3,3:4,3:2,4:5)
Spandau 04 - Leonardo Oradea 14:7 (2:2,2:2,4:2,6:1)

Primorac - Leonardo Oradea 11:9 (2:2,4:2,2:3,3:2)
Mladost - Olympiakos 14:11 (3:3,5:3,3:2,3:3)
Spandau 04 - Dinamo 13:12 (2:2,5:3,3:2,3:5)

22. listopada: 
Olympiakos - Leonardo Oradea 14:9 (4:2,4:3,3:1,3:3)
Primorac - Dinamo 11:15 (3:4,1:3,3:4,4:4)
Spandau 04 - Mladost 9:15 (3:5,2:1,2:5,2:4)

Mladost i Olympiakos će igrati u Euroligi. Treći i četvrti, Spandau 04 i Dinamo iz Moskve odlaze igrati u LENA kup, u 2. izlučni krug.

Euroliga

Ždrijeb 
Na ždrijebanju 12. studenoga 2006. u Budimpešti izvučene su ove skupine:

Izvlačilo se iz četiri "šešira":

U prvom su bili dubrovački Jug, Pro Recco, budimpeštanski Domino BHSE te beogradski Raiffeisen Partizan.

U drugom su bili pirejski Ethnikos, volgogradski Šturm Čehov, CN Marseille i Barceloneta.

U trećem su bili napuljski Atlantis Posillipo, CN Barcelona,  budimpeštanski Teva Vasas Plaket te zagrebačka Mladost.

U četvrtom su bili Brendon Eger, Panionios, brešanska Systema Pompea i pirejski Olympiakos.

Skupina A 
Raiffeisen Partizan Beograd, Ethnikos Pirej, HAVK Mladost Zagreb, Systema Pompea Brescia.

1. kolo:
30. studenog: Brescia - Partizan 9:8 (4:1,1:2,2:4,2:1)
3. prosinca: Mladost - Ethnikos 9:7 (3:0,1:2,3:2,2:3)

Vode Mladost i Brescia s po tri boda, Partizan i Ethnikos bez boda.

2. kolo:
16. prosinca: Partizan - Mladost 9:7 (1:1,3:3,4:2,1:1)
17. prosinca: Ethnikos - Brescia 7:7 (2:1,1:1,2:3,2:2)

Vodi Brescia s 4 boda, Mladost i Partizan po tri boda, Ethnikoz bez boda.

3. kolo:
10. siječnja: Brescia - Mladost 10:7 (3:2,2:3,3:0,2:2)
14. siječnja: Ethnikos - Partizan 11:11 (3:3,2:3,4:2,2:3)

Vodi Brescia sa 7 bodova, Partizan ima 4 boda, Mladost 3, a Ethnikos 2 boda.

4. kolo:
27. siječnja: Partizan - Ethnikos 9:7 (2:1,3:2,2:2,2:2)
28. siječnja: Mladost - Brescia 7:7 (0:2,2:0,3:2,2:3)

Vodi Brescia s 8 bodova, Partizan ima 7, Mladost 4, Ethnikos 2 boda.

5. kolo:
11. travnja: Brescia - Ethnikos 10:9 (3:2,3:1,1:3,3:3)
15. travnja: Mladost - Partizan 6:11 (2:3,2:3,2:1,0:4)

Vodi Brescia s 11 bodova, Partizan ima 10, Mladost 4, Ethnikos 2 boda. Brescia i Partizan su osigurali prolazak u idući krug.

6. kolo:
28. travnja: Ethnikos - Mladost 12:11 (4:4,2:1,4:2,2:4)
28. travnja: Partizan - Brescia 11:6 (3:2,5:2,1:2,2:0)

"Partizan" i "Brescia" idu u četvrtzavršnicu, a "Ethnikos" i "Mladost" su okončali svoje sudjelovanje u Euroligi 2006/07.

Skupina B 
VK Jug, CN Marseille, CN Barcelona, Olympiakos Pirej.

1. kolo:
2. prosinca: 
Marseille - Jug 4:10 (0:3,1:2,1:3,2:2)
Barcelona - Olympiakos 9:10 (4:4,1:2,1:2,3:2)

Vode Jug i Olympiakos s po tri boda, Marseille i Barcelona bez bodova.

2. kolo:
16. prosinca: Jug - Barcelona 16:7 (4:1,2:1,5:2,5:3)
16. prosinca: Olympiakos - Marseille 12:7 (1:3,3:2,4:1,4:1)

Vode Jug i Olympiakos s po šest bodova, Marseille i Barcelona bez boda.

3. kolo:
13. siječnja: Barcelona - Marseille 6:7 (2:2,3:3,1:1,0:1)
14. siječnja: Jug - Olympiakos 10:9 (2:3,4:1,2:3,2:2)

Vodi Jug s 9 bodova, Olympiakos ima 6 bodova, Marseille 3 boda i Barcelona bez boda.

4. kolo:
27. siječnja: Barcelona - Jug 5:11 (1:0,1:4,1:4,2:3)
27. siječnja: Marseille - Olympiakos 7:6 (1:2,1:0,3:3,2:1)

Vodi Jug s 12 bodova, Olympiakos i Marseille imaju 6 bodova, Barcelona bez boda.

5. kolo:
14. travnja: Olympiakos - Jug 13:13 (4:4,3:3,2:3,4:3)
14. travnja: Marseille - Barcelona 14:13 (4:1,3:3,4:5,3:4)

Vodi Jug s 12 bodova, Marseille ima 9 bodova, Olympiakos 7 bodova, Barcelona bez boda.

6. kolo:
28. travnja: Jug - Marseille 10:4 (1:0,2:1,3:0,4:3)
28. travnja: Olympiakos - Barcelona 14:10 (4:4,5:3,2:1,3:2)

"Jug" i "Olympiakos" idu u četvrtzavršnicu, a "Marseille" i "Barcelona" su okončali svoje sudjelovanje u Euroligi 2006/07.

Skupina C 
Pro Recco, Šturm Čehov, Teva Vasas Plaket Budimpešta, Brendon Eger.

1. kolo:
29. studenog: Pro Recco - Brendon Eger 10:5 (5:0,1:2,4:2,0:1)
2. prosinca: Šturm Čehov - Vasas 10:11 (4:4,1:4,1:1,4:2)

Vode Pro Recco i Vasas s po 3 boda, Eger i Šturm bez bodova.

2. kolo:
16. prosinca: Vasas - Pro Recco 8:9 (1:2,3:3,1:1,3:3)
17. prosinca: Brendon Eger - Šturm Čehov 14:13 (3:4,3:3,4:3,4:3)

3. kolo:
10. siječnja: Pro Recco - Šturm Čehov 14:10 (5:2,1:2,3:1,5:5)
13. siječnja: Vasas - Brendon Eger 12:6 (1:0,4:1,5:3,2:2)

Vodi Pro Recco s 9 bodova, Vasas ima 6 bodova, Brendon Eger 3 boda i Šturm Čehov bez boda.

4. kolo:
27. siječnja: Šturm Čehov - Pro Recco 14:14 (4:4,3:3,4:4,3:3)
28. siječnja: Brendon Eger - Vasas 8:7 (1:2,5:3,1:0,1:2)

Vodi Pro Recco s 10 bodova, Vasas i Brendon Eger imaju 6 bodova, Šturm Čehov 1 bod.

5. kolo:
14. travnja: Šturm Čehov - Brendon Eger 11:11 (5:3,2:3,1:3,3:2)
14. travnja: Pro Recco - Vasas 11:10 (4:6,3:1,2:2,2:1)

Vodi Pro Recco s 11 bodova, Brendon Eger 7 bodova, Vasas ima 6 bodova, Šturm Čehov 2 boda.

6. kolo:
28. travnja: Brendon Eger - Pro Recco 10:10 (4:3,1:2,3:3,2:2)
28. travnja: Vasas - Šturm Čehov 13:9 (6:3,3:2,2:2,2:2)

"Pro Recco" i "Vasas" idu u četvrtzavršnicu, a "Eger" i "Šturm" su okončali svoje sudjelovanje u Euroligi 2006/07.

Skupina D 
Domino BHSE Budimpešta, CNA Barceloneta, Atlantis Posillipo Napulj,  Panionios GS.

1. kolo:
29. studenog: Posillipo - Panionios 14:9 (4:1,4:3,3:3,3:2)
3. prosinca: Domino BHSE - Barceloneta 12:8 (3:2,4:1,2:2,3:3)

Vode BHSE i Posillipo s po 3 boda, Panionios i Barceloneta bez bodova.

2. kolo:
16. prosinca: Panionios - Domino BHSE 3:15 (1:4,1:3,0:3,1:5)
17. prosinca: Barceloneta - Posillipo 12:12 (4:2,4:3,0:3,4:4)

Vodi BHSE sa šest bodova, slijedi Posillipo s četiri boda, Barceloneta s jednim bodom i Panionios bez bodova.

3. kolo:
10. siječnja: Posillipo - Domino BHSE 10:13 (4:4,2:2,2:3,2:4)
14. siječnja: Barceloneta - Panionios 11:7 (1:1,3:2,6:3,1:1)

Vodi Domino BHSE s 9 bodova, slijede Posillipo i Barceloneta s 4 boda, Panionios bez boda.

4. kolo:
27. siječnja: Panionios - Barceloneta 8:9 (1:1,3:2,3:5,1:1)
27. siječnja: Domino BHSE - Posilipo 15:7 (5:1,5:0,1:2,4:4)

Vodi Domino BHSE s 12 bodova, Barceloneta 7 bodova, Posillipo 4 boda, Panionios bez boda.

5. kolo:
11. travnja: Posillipo - Barceloneta 11:10 (4:3,3:2,2:3,2:2)
14. travnja: Domino BHSE - Panionios 13:11 (2:3,4:1,5:3,2:4)

Vodi Domino BHSE s 15 bodova, Barceloneta i Posillipo 7 bodova, Panionios bez boda.

6. kolo:
28. travnja: Barceloneta - Domino BHSE 14:13 (2:3,4:3,4:3,4:4)
28. travnja: Panionios - Posillipo 9:10 (2:3,2:3,3:2,2:2)

"BHSE" i "Posillipo" idu u četvrtzavršnicu, a "Barceloneta" i "Panionios" su okončali svoje sudjelovanje u Euroligi 2006/07.

Četvrtzavršnica 
U četvrtzavršnicu su ušli hrvatski predstavnik "Jug", grčki predstavnik "Olympiakos", mađarski predstavnici "BHSE" i "Vasas", talijanski predstavnici "Brescia", "Posillipo" i "Pro Recco" te   srpski predstavnik "Partizan".

Ždrijeb se održao 30. travnja.

1. susreti

Valja napomenuti da je utakmica Vasas - Jug ostala 11:10, ali nakon "Vasasovog" vodstva od 11:6; "Jug" je igrao bez reprezentativnog vratara, ponajboljeg svjetskog vratara Frana Vićana.

uzvratni susreti

U poluzavršnicu su prošli hrvatski predstavnik "Jug", talijanski predstavnik "Pro Recco", srpski "Partizan" i grčki "Olympiakos".

Poluzavršnica 

Na LEN-inu sastanku u Kijevu 24. svibnja 2007. je odlučeno o domaćinstvu turnira završne četvorice.
Domaćinstvo je dodijeljeno talijanskom gradu Milanu, a nadnevci održavanja turnira su 22. i 23. lipnja 2007.

Ždrijebom su izvučeni ovi parovi: 

Milano, 22. lipnja
20:30. Bazen .... Gledatelja .... Sudci:.... Povjerenik LEN-e:
Jug - Partizan 18:17 (3:2,2:4,3:2,3:3; produžetci 2:2, peterci 5:4)
Jug:

Partizan:

Milano, 22. lipnja
..:00. Bazen .... Gledatelja .... Sudci:.... Povjerenik LEN-e:
Pro Recco - Olympiakos 10:9 (2:1,3:1,2:3,3:4)
Pro Recco:

Olympiakos:

Završnica 

Milano, 23. lipnja. Susret za 3. mjesto. 
..:00. Bazen ... Gledatelja .... Sudci:.... Povjerenik LEN-e:
Partizan - Olympiakos 15:13 (.:., .:., .:., .:.)

Milano, 23. lipnja. Završnica Eurolige.
20:30. Bazen .... Gledatelja .... Sudci:.... Povjerenik LEN-e:
Pro Recco - Jug 9:8 (4:3,2:3,2:1,1:1)

Europski prvak je talijanski "Pro Recco" iz Genove.

Vidi još 
Kup LEN 2006./07.

2006-07